St.-Michael-Straße steht für:
 St.-Michael-Straße (Bergheim), siehe Liste der Baudenkmäler in Rheidt-Hüchelhoven
 St.-Michael-Straße (Bütthard), siehe Liste der Baudenkmäler in Bütthard
 St.-Michael-Straße (Ingolstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Ingolstadt
 St.-Michael-Straße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Sudenburg

Siehe auch:
 Michaelstraße